2. etape af Tour de France 2020 var et 186 km langt bjergrigt linjeløb ved den sydfranske by Nice den 30. august 2020. For anden etape i træk var der både start og mål i Nice.

Ruten blev betegnet som en bjergetape, hvor rytterne skulle over Col de la Colmaine, Col de Turini og Col d'Ezet.

Efter en spurt med Marc Hirschi og Adam Yates vandt franske Julian Alaphilippe fra  etapen og den gule førertrøje.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Rafael Valls () - stillede ikke til start.
  Philippe Gilbert () - stillede ikke til start.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmeside 
 

02
Tour de France 2020